Фрэнсис Беверли Биддл (; 9 мая 1886, Париж — 4 октября 1968, Массачусетс) — американский юрист и правовед. Сын профессора права Пенсильванского университета Алджернона Биддла. Праправнук Эдмунда Рэндольфа и дальний родственник Джеймса Мэдисона мл.

Биография 
Фрэнсис Биддл родился в Париже. Окончил Гарвардский университет (1909, бакалавр искусств), степень по праву там же (1911). В 1911—1912 годах работал клерком в Верховном суде. Затем 27 лет занимался юридической практикой в Филадельфии.

В 1940—1941 годах — генеральный солиситор США, с 26 августа 1941 года по 26 июня 1945 года генеральный прокурор США. Ушёл в отставку по требованию президента Трумэна. Член Международного военного трибунала в Нюрнберге от США — по воспоминаниям главы секретариата советской делегации в Нюрнберге Аркадия Полторака, в ходе процесса Биддл «вёл себя очень активно, часто задавал вопросы подсудимым и свидетелям». Францем фон Папеном назывался «лучшей гарантией справедливого приговора», поскольку даже при своих политических убеждениях ставил под сомнение необходимость осуждения некоторых лиц — так, именно сомнения Биддла и его заместителя Джона Паркера стали причиной оправдания Ганса Фриче.

В своей книге «Страх перед свободой» (1952) Биддл поставил перед собою задачу показать американцам, что они стали жертвой самими же ими созданного «коммунистического пугала»: «Шаг за шагом мы создали благоприятные условия для прихода новой тирании… заставили власти… зажать нам рты, закрыть нам глаза, заткнуть нам уши».

В 1964—1967 годах президент Американского союза защиты гражданских свобод.

Примечания

Ссылки 
 

Американский союз защиты гражданских свобод
Выпускники Школы Гротон
Выпускники Гарвардского университета
Генеральные солиситоры США
Генеральные прокуроры США
Кабинет Франклина Рузвельта
Кабинет Гарри Трумэна
Судьи Нюрнбергских процессов
Правозащитники США